Wheatfield kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Wheatfield, Oxfordshire, civil parish i England,

USA 

 Wheatfield (ort), Indiana, Jasper County, 

Robotskapade USAförgreningar